Nationale Partij (doorverwijspagina)
 Nieuwe Partij, een Belgische politieke partij, opgegaan in Nieuwe Partij - Fervent Nationaal
 Nepal, met landcode NP volgens IS0 3166-1
 NP-volledig, een begrip uit de wiskundige complexiteitstheorie
 NP (complexiteitsklasse), een begrip uit de wiskundige complexiteitstheorie
 Nationale Plantencollectie, een organisatie die collecties van Nederlandse plantensoorten beheert 
 Der Neue Pauly, een encyclopedisch naslagwerk over de oudheid
 NP (kunstmest), een groep meststoffen die stikstof (N) en fosfor (P) bevat
 National Preserve, zie National Park Service
 National Parkway, zie National Park Service
 niet parkeren, een parkeerverbod
 Nederland's Patriciaat, een boekenreeks over vooraanstaande Nederlandse families
 naamwoordelijk deel van het gezegde (jargon: noun phrase)
 naamwoordgroep, naar het Engelse noun phrase

 neptunium (Np), een scheikundig element
 Nationaal park
 Nobelprijs
 neper (Np), een logaritmische schaal om verhoudingen tussen grootheden vast te leggen
 Nurse practitioner, een verpleegkundige functie tussen arts en verpleegkundige
 Nabestaandenpensioen, zie pensioen
 nabijheidspunt, een term uit de oogheelkunde
 np, internetjargon voor "no problem"

.np, het achtervoegsel van domeinen van websites uit Nepal